Эрланн Мамелунн (; род. 1 мая 1984, Лёренскуг) — норвежский гандболист, левый защитник немецкого клуба «ГК Киль» и сборной Норвегии.

Карьера 
Эрланн Мамелунн начал свою профессиональную карьеру в норвежском клубе ГК Хаслум в 2001 году. Вместе с ГК Хаслум Эрланн Мамелунн выиграл чемпионат Норвегии и кубок Норвегии в 2005 году. В 2007 году Эрланн перешёл в немецкий клуб Норхорн, где провёл 2 сезона. В 2009 году Эрланн Мамелунн перешёл в датский клуб Копенгаген Хондбол. В 2010 году Эрланн вернулся в Норвегию и клуб ГК Хаслум, выиграл в составе клуба чемпионат Норвегии и кубок Норвегии. В 2012 году Эрланн Мамелунн перешёл в французский клуб Монпелье, в его составе выиграл кубок Франции. В 2013 году Эрланн Мамелунн снова перешёл в ГК Хаслум. 19 августа 2015 года Эрланн Мамелунн подписал контракт с клубом ГК Киль. В 2016 году Эрланн Мамелунн снова вернулся в Норвегию, в клуб ГК Хаслум. В сентябре 2016 года, Эрланн Мамелунн объявил о завершении карьеры в профессиональном гандболе в 2017 году. 

В сборной Норвегии Эрланн Мамелунн дебютировал в 2005 году. Всего Эрланн Мамелунн сыграл 124 матча и забил 352 голов.

Титулы 
Командные
 Чемпион Норвегии: 2005, 2011
 Обладатель кубка Норвегии: 2005, 2011, 2012
 Обладатель кубка ЕГФ: 2008
Индивидуальные
 Лучший бомбардир чемпионата Норвегии: 2011, 2014
 Лучший игрок по итогам чемпионата Норвегии: 2013

Статистика

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2015-16/player/523519/Erlend+Mamelund
 http://archiv.thw-handball.de/thw/sp_mamel.htm
 http://www.topphandball.no/player/erlend-mamelund-haslum-hk-2/
 http://www.sg-flensburg-handewitt.de/saison/archiv/saison-0809/kader/spieler/erlend-mamelund/
 http://www.hsgnordhorn-lingen.de/spieler/66-Erlend_Mamelund

Примечания 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Норвегии
Игроки ГК «Нордхорн»
Игроки ГК «Киль»